Belcastel, nel dipartimento dell'Aveyron
Belcastel, nel dipartimento del Tarn